Seznam polkov z zaporedno številko 152.

Seznam 
 Pehotni
 152. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 152. pehotni polk (ZDA)
 152. strelski polk (ZSSR)
 152. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 152. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 152. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 152. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 152. polk korpusne artilerije (ZSSR)

Glej tudi